Елиот Пејџ () је канадски глумац, рођен 21. фебруара 1987. године у Халифаксу (Нова Шкотска, Канада), као Елен Пејџ.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1987.
Канадски глумци
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Небинарни глумци